Ше́рідан () — англіфікована форма ірландського прізвища  (або ), що походить з графств Лонгфорд та Каван (Ірландія). Буквально у перекладі з ірландської означає внук (нащадок) Шерідана.

Відомі носії:

Прізвище 
 Беатріс Шерідан (, уроджена ; 1934—2006) — мексиканська акторка й режисер.
  (;  1969) — американський актор-комік, сценарист, продюсер й музикант.
  (;  1951) — американський актор.
  (; 1949) — американський кінорежисер та сценарист.
 Джон Шерідан (футболіст) (;  1964) — ірландський та англійський футболіст, півзахисник, головний тренер клубу «Честерфілд».
 Елізабет Енн Шерідан (; 1754—1792) — дружина драматурга Річарда Брінслі Шерідана.
 Енн Шерідан (; 1915—1967) — американська акторка.
 Кілліан Шерідан (;  1989) — ірландський футболіст.
 Ліз Шерідан (; 1929—2022) — американська акторка.
 Мартін Шерідан (; 1881—1918) — американський легкоатлет, триразовий олімпійський чемпіон (1904).
 Ніколет Шерідан (;  1963) — американська акторка британського походження.
 Річард Брінслі Шерідан (; 1751—1816) — британський (ірландський) письменник, драматург, політик.
 Тай Шерідан (;  1996) — американський актор.
  (; 1719—1788) — ірландський актор і письменник, батько Річарда Брінслі.
 Тоні Шерідан ( 1940—2013) — британський співак, автор пісень, гітарист, відомий співпрацею з «The Beatles».
 Філіп Шерідан (; 1831—1888) — американський генерал.

Примітки